Saint David ist der Name von Parishes (Bezirken)

 Saint David (Dominica) auf Dominica
 Saint David (St. Vincent und die Grenadinen) auf St. Vincent
 Saint David (Grenada) auf Grenada

sowie der Name einer Insel

 Saint David’s Island (Bermuda)